Phú Thọ (provincie), een provincie in Vietnam
 Phú Thọ (thị xã), een stad in bovenstaande provincie
 Phú Thọ (An Giang), een plaats in de provincie An Giang
 Phú Thọ (Bình Dương)
 Phú Thọ (Đồng Tháp)
 Phú Thọ (Quảng Nam)